Muhammad V – ottavo Sultano nasride di Granada
Muhammad V – sovrano marocchino della dinastia alawide
Muhammad V al-Nasir – bey di Tunisi